Коров'ячки́ — урочище на території Канівського району Черкаської області України. Розташоване за 2,8 км на південний захід від села Луковиця, на півдорозі між селами Григорівка та Трахтемирів.

Урочище представлене лісовим масивом, що зростає на схилах балки, яка на півночі переходить в яр. На південній околиці раніше знаходилась тваринницька ферма, де вирощували корів. Ця ферма, ймовірно, і дала назву сусідньому урочищу.

Григорівська сільська рада (Канівський район)
Урочища Канівського району